Rojan steht für:
 okzitanischer Name der Gemeinde Roujan im Département Hérault, Frankreich
 slowenischer Name der Ortschaft Roiano in der Gemeinde Triest, Italien
 weibliche Form des kurdischen Vornamens Roj
 Feodor Stepanovich Rojankovsky (1891–1970), emigrierter russischer Illustrator

Siehe auch:
 Rojahn